Семененко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Семененко Валерій Фокович (* 1940) — громадський діяч української діаспори Росії, один зі засновників і співголова Об'єднання українців Росії та Федеральної національно-культурної автономії «Українці Росії».
 Семененко Валерій Юрійович (* 1959) — український шаховий композитор, чемпіон світу, міжнародний майстер з шахової композиції, гросмейстер України, заслужений майстер спорту України, міжнародний арбітр.
 Семененко Віктор Олександрович (*1956) — український дипломат.
 Семененко Віра Пантелеївна — український науковець, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, член-кореспондент НАН України.
 Семененко Ганна Спиридонівна (? — ?) — українська радянська діячка, новатор сільськогосподарського виробництва. Депутат Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Семененко Данило Васильович (1907—1965) — Герой Соціалістичної Праці.
 Семененко Дмитро (* 1988) — український спортсмен-пауерліфтер.
 Семененко Євгенія Володимирівна (1997—2022) — сержант Збройних сил України, учасниця російсько-української війни, що загинула у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Семененко Лариса Петрівна — директор науково-технічної бібліотеки, заслужений працівник культури України.
 Семененко Микола Пантелеймонович (1905–1996) — український геолог, дійсний член АН УРСР.
 Семененко Олександр Платонович (1898–1978) — український адвокат і громадський діяч, письменник-мемуарист, бургомістр окупованого німцями Харкова.
 Семененко Олександр Юрійович (* 1959) — український шаховий композитор, триразовий чемпіон світу, міжнародний гросмейстер з шахової композиції, заслужений майстер спорту України, міжнародний арбітр.
 Семененко Олексій (*1988) — український скрипаль, лауреат національних та міжнародних конкурсів.
 Семененко Олексій Михайлович (*1958) — український журналіст, телекоментатор, спортивний функціонер.
 Семененко Петро Маркович (1921–1992) — український майстер художнього скла.
 Семененко Петро (1814–1886) — польський католицький священик і письменник.
 Семененко Хома (1774? — 1880) — кобзар.
 Семененко Ярослав Сергійович (* 1987) — український плавець, призер Літніх Паралімпійських ігор 2016 року. Майстер спорту України міжнародного класу.

Також 
 Сємєнєнко Анатолій Іванович — лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Семененкове

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко